BCX peut désigner :
 Bibliothèque centrale de l'X, la bibliothèque centrale du Campus de l'École polytechnique en France ;
 , un logiciel libre qui convertit le code source BASIC en source C / C ++ ;
 , une société de technologies de l'information et des communications basée en Afrique du Sud.